Achères je název více obcí ve Francii:

 Achères (Cher) – obec v departmentu Cher
 Achères (Eure-et-Loir) – obec v departmentu Eure-et-Loir
 Achères (Yvelines) – obec v departmentu Yvelines
 Achères-la-Forêt – obec v departmentu Seine-et-Marne